L’euphorbe est une plante au suc laiteux.
 Dans la mythologie grecque :
 Euphorbe est un Géant tué lors de la gigantomachie ;
 Euphorbe fils de Panthoos est un combattant troyen de la guerre de Troie, tué par Ménélas.
 4063 Euphorbe est un astéroïde nommé d'après le précédent.